Михаил Таубе:
 Таубе, Михаил Александрович (1869—1961) — российский юрист-международник и историк, государственный деятель.
 Таубе, Михаил Фердинандович (1855—1924) — российский общественный деятель, барон, математик, философ, поэт и публицист, член Главного Совета Союза русского народа.